Открытый чемпионат Германии 2019 — 113-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Гамбург и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2019 году турнир прошёл с 22 по 28 июля. Соревнование продолжало европейскую летнюю серию грунтовых турниров, расположившуюся в календаре между Уимблдоном и Открытым чемпионатом США.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Николоз Басилашвили
 в парном разряде —  Хулио Перальта и  Орасио Себальос

Общая информация 
Чемпионы 2019 года

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 15 Июля 2019.

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Даниэль Альтмайер 
  Янник Ханфманн
  Рудольф Моллекер
  Александр Зверев

2. Теннисист, имеющий защищённый рейтинг 
  Сальваторе Карузо

3. Теннисисты, победители квалификации к турниру 
  Уго Деллиен
  Юлиан Ленц
  Тьягу Монтейру
  Сумит Нагал

4. Теннисисты, счастливые участники квалификации (LL) 

  Алехандро Давидович Фокина

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Германия
Теннис
Июль 2019 года
2019